Мирнинский сельский округ

Брянская область 

 Мирнинский сельский административный округ Гордеевского района
 Мирнинский сельский административный округ Клетнянского района

Томская область 

 Мирнинский сельский округ Томского района (упразднён)

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Мирнинский сельский округ Оловяннинского района